Фельдштейн:
 Фельдштейн, Валентин Лейбович (Львович, 1908—1993) — украинский советский архитектор.
 Фельдштейн, Григорий Самуилович (1868 — после 1930) — русский учёный-правовед.
 Фельдштейн, Давид Иосифович (1929—2015) —  советский и российский педагог и психолог.
 Фельдштейн, Константин Михайлович (Эфрон, 1921—2008) — советский биолог и эколог.
 Фельдштейн, Михаил Соломонович (1885—1939) — политический деятель, юрист.